Супердівчина — супергеройський персонаж DC Comics.

Супердівчина чи Супер-Дівчина також може означати:

Персонажі та серії DC Comics 
 Супердівчина (Кара Зор-Ел) — двоюрідна сестра Супермена й уціліла з Криптона
 Супердівчина (Матрикс) — перевертень із іншого виміру
  — янгол, народжений на Землі
  — дочка Супермена з альтернативної часової лінії
 Інші альтернативні версії Супердівчини в мультивсесвіті DC Comics
  — серія за участю різних персонажів, званих «Супердівчина»
 «Супердівчина: Крила», ван-шот () DC Comics Elseworlds, випущений 2001 року
 «» — серія за участю Лени Зорул, тринадцятирічної сестри Лекса Люзора, котра відвідує ту саму школу-інтернат, що й Кара Зор-Ел

Фільми та телебачення

Фільми 
 «» — фільм 1984 року, заснований на персонажі Кари Зор-Ел
 «» — філіппінський фільм 1973 року
 « — німецький фільм 1971 року

 «» — китайський документальний фільм 2007 року режисера Цзян Йї

Телебачення 
 «Супердівчина» — американський телесеріал 2015 року, заснований на персонажі Кари Зор-Ел
 «» — китайський пісенний конкурс 2004 року
 «» — японська телевізійна кримінальна драма 1979 року

Музика

Гурти 
  — гонконзький ідольський поп-гурт
  — японський ідольський поп-гурт

Альбоми 
 «» — поп-рок-альбом 2008 року Saving Jane
 « — міні-альбом 2009 року південнокорейського Mandopop хлопчачого гурту Super Junior-M
 « — альбом 2011 року південнокорейської дівчачої групи Kara
 «Supergirl» — поп-альбом мовою хінді 2007 року

Пісні 
  — 2000 року
  — 2008 року
  — 2009 року Майлі Сайрус у ролі Ханни Монтани
 «» — 2009 року
 Supergirl — пісня 1965 року The Fugs із «»
 Super Girl — пісня 1966 року 
 Supergirl — пісня 1976 року Джонні Кугара із «»
 Super Girl — пісня 1988 року  з аніме-телесеріалу «City Hunter 2»
 Supergirl — пісня 1997 року Stereo Total із «»
 Supergirl — пісня 2000 року 
 Supergirl! — пісня 2001 року Krystal Harris із «»
 Supergirl — пісня Springbok Nude Girls на альбомі 2001 року «»
 Supergirl — пісня 2005 року Гіларі Дафф із «Most Wanted»
 Supergirl (Demonstrations Skizze) — пісня 2005 року Kashmir із «No Balance Palace»
 Super Girl — пісня 2006 року Gin Blossoms із «»
 Supergirl — пісня 2006 року 
 Supergirl — пісня 2008 року Кейт Міллер-Гейдке із «»
 Super Girl — пісня 2010 року Кім Йон А
 Super Girl — пісня 2013 року Ladies' Code із «»

Інше 
 SuperGirls Championship, пізніше перейменований на  — змагання з реслінгу

Див. також 
  (Кара Зор-Л) — персонаж, близько пов'язаний із Супердівчиною
  — персонаж, створений як заміна Супердівчини
  — ім'я декількох вигаданих персонажів із DC Comics, більшість із яких приблизно схожі на Супердівчину